Hvilan kan avse:

Folkhögskolan Hvilan – Sveriges äldsta folkhögskola i Åkarp
Hvilan Utbildning – en skola i Åkarp
Vilan, Kristianstad – ett tidigare municipalsamhälle, numera stadsdel i Kristianstad